Vliegtuigongeluk bij Thule (1954), Amerikaanse Douglas C124
 Vliegtuigongeluk bij Thule (1968), Amerikaanse bommenwerper met kernwapens